Dit is een lijst van planetoïden 116001-116100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 116001 - || 2003 WD74 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116002 - || 2003 WH75 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116003 - || 2003 WN75 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116004 - || 2003 WB76 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116005 - || 2003 WL77 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116006 - || 2003 WA78 || 20 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116007 - || 2003 WJ78 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116008 - || 2003 WE79 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116009 - || 2003 WT79 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116010 - || 2003 WP80 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116011 - || 2003 WQ80 || 20 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116012 - || 2003 WU81 || 18 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116013 - || 2003 WU82 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116014 - || 2003 WA83 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116015 - || 2003 WE83 || 20 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116016 - || 2003 WK83 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116017 - || 2003 WN84 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116018 - || 2003 WS84 || 19 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116019 - || 2003 WT84 || 19 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116020 - || 2003 WC86 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116021 - || 2003 WG86 || 21 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116022 - || 2003 WM87 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116023 - || 2003 WN87 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116024 - || 2003 WR87 || 22 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116025 - || 2003 WS87 || 22 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116026 - || 2003 WP88 || 16 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116027 - || 2003 WV88 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116028 - || 2003 WJ89 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116029 - || 2003 WO89 || 16 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116030 - || 2003 WY90 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116031 - || 2003 WR91 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116032 - || 2003 WQ92 || 19 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116033 - || 2003 WY92 || 19 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116034 - || 2003 WH95 || 19 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116035 - || 2003 WN96 || 19 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116036 - || 2003 WX97 || 19 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116037 - || 2003 WU99 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116038 - || 2003 WY99 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116039 - || 2003 WZ99 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116040 - || 2003 WQ100 || 21 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116041 - || 2003 WZ100 || 21 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116042 - || 2003 WA101 || 21 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116043 - || 2003 WW101 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116044 - || 2003 WE102 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116045 - || 2003 WR102 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116046 - || 2003 WZ102 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116047 - || 2003 WR104 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116048 - || 2003 WC105 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116049 - || 2003 WE105 || 21 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116050 - || 2003 WL105 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116051 - || 2003 WM106 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116052 - || 2003 WT106 || 21 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116053 - || 2003 WD107 || 22 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116054 - || 2003 WO107 || 23 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116055 - || 2003 WQ107 || 23 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116056 - || 2003 WS107 || 23 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116057 - || 2003 WW107 || 24 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116058 - || 2003 WB108 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116059 - || 2003 WG110 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116060 - || 2003 WL111 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116061 - || 2003 WO111 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116062 - || 2003 WN115 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116063 - || 2003 WM117 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116064 - || 2003 WA118 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116065 - || 2003 WX118 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116066 - || 2003 WC119 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116067 - || 2003 WF119 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116068 - || 2003 WW119 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116069 - || 2003 WR120 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116070 - || 2003 WV120 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116071 - || 2003 WB121 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116072 - || 2003 WG121 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116073 - || 2003 WH121 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116074 - || 2003 WK121 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116075 - || 2003 WX121 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116076 - || 2003 WL123 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116077 - || 2003 WT123 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116078 - || 2003 WV123 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116079 - || 2003 WA124 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116080 - || 2003 WG124 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116081 - || 2003 WM124 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116082 - || 2003 WZ124 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116083 - || 2003 WA125 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116084 - || 2003 WB125 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116085 - || 2003 WK125 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116086 - || 2003 WU125 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116087 - || 2003 WX125 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116088 - || 2003 WY125 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116089 - || 2003 WA126 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116090 - || 2003 WC126 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116091 - || 2003 WG126 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116092 - || 2003 WJ126 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116093 - || 2003 WK126 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116094 - || 2003 WZ126 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116095 - || 2003 WD127 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116096 - || 2003 WE127 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116097 - || 2003 WH127 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116098 - || 2003 WU127 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116099 - || 2003 WY127 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116100 - || 2003 WB128 || 20 november 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten